Київ-5 — фотоапарат, що виготовлявся у Києві на заводі «Арсенал»
 Київ-5 (тролейбус) — тролейбус, що випускався КЗЕТом, ЛАЗом і ОдАЗом у 1963—1965 роках.